Die 16. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft – ausgespielt für die Saison 1947/48 – fand am 29. und 30. November 1947 in  Göttingen statt. Organisiert und durchgeführt wurde es vom Turnclub Göttingen 1846 e.V. Es war die zweite Deutsche Meisterschaft nach Ende des Zweiten Weltkrieges.

Nur Hilde Bussmann gelang die Titelverteidigung. Sie gewann das Endspiel gegen Rösel Hartinger, welche bereits bei der Deutschen Meisterschaft 1939 unter dem Geburtsnamen "Fahlbusch" im Halbfinale stand. In Abwesenheit des Vorjahressiegers Dieter Mauritz, der zu dieser Zeit mehr im Tennissport aktiv war, wurde der Berliner Heinz Raack Deutscher Meister vor Kurt Braun. Die Doppelwettbewerbe gewannen Heinz Raack/Helmut Deutschland und Erika Richter/Isolde Thormeyer, das Mixed sah Helmuth Hoffmann/Berti Capellmann vorne.

Alle Wettbewerbe wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

In den Berichten sind die Ergebnisse nur unvollständig aufgeführt.

Herreneinzel 

Weitere Ergebnisse aus den vorherigen Runden:
 Heinz Raack – Rudi Piffl 3:1
 Erich Deisler – Kurt Seifert 3:0
 Karlheinz Simon – R.Fahlbusch 3:0
 Karlheinz Simon – Erich Mech 3:0
 Helmuth Hoffmann – Karlheinz Simon 3:?
 Ludwig Strixner (München) – Bennecke 3:?
 Gerlach – Ludwig Strixner 3:?
 Jupp Schlaf – Holberg 3:?
 Jupp Schlaf – Fritz Rosinus 3:?
 Bernie Vossebein – Hansi Neuschäfer 3:?
 Haltenhoff – Bernie Vossebein 3:2
 Haltenhoff – Jupp Schlaf 3:?

Dameneinzel 
In der Vorschau wurden noch die Spielerinnen Annemarie Matthäß, Frl. E. Eßling (Münster), Ilse Donath und Frl. Schwarz (Hagen) erwähnt. Frl. E. Eßling trat nicht an und wurde deshalb für mehrere Monate gesperrt. Es ist unklar, ob die anderen auch tatsächlich teilgenommen haben.

Weitere Ergebnisse aus den vorherigen Runden:
 Hilde Bussmann – Schmidt (Bamberg) 3:?
 Berti Capellmann – Austen 3:?
 Berti Capellmann – Isolde Thormeyer 3:?
 Rösel Hartinger – Berti Capellmann 3:?

Herrendoppel

Damendoppel 
Unklar sind die Begegnungen im Halbfinale, in dem die Doppel Inge Clausen/Frl. Schneider und Annemarie Schulz/Mona Mueck verloren.

Weitere Ergebnisse aus den vorherigen Runden:
 Ilse Lohmann/Berti Capellmann – Hertha Raffalt/Austen 3:1
 Erika Richter/Isolde Thormeyer – Hilde Bussmann/Karin Lindberg 3:?
 Inge Clausen/Schneider und Mona Mueck/Annemarie Schulz kommen auf Platz 3.

Mixed 

Weitere Ergebnisse aus den vorherigen Runden:
 Helmuth Hoffmann/Berti Capellmann – Erich Deisler/Karin Lindberg 3:?
 Bernie Vossebein/Ilse Lohmann – Jupp Schlaf/Hannelore Witt 3:2
 Kurt Braun/Schmidt – Heinz Raack/Isolde Thormeyer 3:?

Quellen 
 Vorschau: Zeitschrift Tischtennis-Rundschau, 1. Jahrgang, 24. November 1947, Ausgabe Nr. 12
 Berichte: Zeitschrift Tischtennis-Rundschau, 1. Jahrgang, 6. Dezember 1947, Ausgabe Nr. 13
 Nachlese: Zeitschrift Tischtennis-Rundschau, 1. Jahrgang, 19. Dezember 1947, Ausgabe Nr. 14

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1947/48 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 19. Juni 2018)
	

1948
Tischtennisveranstaltung 1947
Sportveranstaltung in Göttingen